El nombre Javi Guerrero puede referirse a:
 Javi Guerrero, sobrenombre de Javier Fernández, luchador profesional argentino.
 Francisco Javier García Guerrero, jugador de fútbol español.
Javi Guerrero (1967-2020) historietista español